Malewicz:
 Anna Malewicz-Madey (ur. 1937) – polska śpiewaczka operowa;
 Kazimierz Malewicz (1879–1935) – rosyjski malarz, teoretyk sztuki, pochodzenia polskiego;
 Lucjan Malewicz (ur. ok. 1837) – duchowny katolicki, uczestnik powstania styczniowego, zesłaniec;
 Marian Dorotycz-Malewicz (1895–1945) – podpułkownik łączności Wojska Polskiego
 Tadeusz Malewicz (ur. 1950) – inżynier, działacz mniejszości polskiej na Białorusi
 Władimir Malewicz (ur. 1985) – rosyjski hokeista.